Cuichapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuichapa, Cuichapa, ort, 
 Cuichapa (kommun), Veracruz, 
 Cuichapa, Moloacán, ort, 
 Cuichapa, San Luis Potosí, ort, Matlapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar